

Geografia 
 Barbados
 Saint Joseph – parrocchia
 Dominica
 Saint Joseph – capoluogo dell'omonima parrocchia
 Francia
 Saint-Joseph – comune della Loira
 Saint-Joseph – comune della Manica
 Saint-Joseph – quartiere di Marsiglia
 Saint-Joseph – comune della Martinica
 Saint-Joseph – comune della Réunion
 Saint-Joseph-de-Rivière – comune dell'Isère
 Saint-Joseph-des-Bancs – comune dell'Ardèche
 Stati Uniti d'America
 St. Joseph – villaggio della Contea di Champaign, Illinois
 St. Joseph – capoluogo della Parrocchia di Tensas, Louisiana
 St. Joseph – capoluogo della Contea di Berrien, Michigan
 St. Joseph – città della Contea di Stearns, Minnesota
 St. Joseph – capoluogo della Contea di Buchanan, Missouri
 St. Joseph – città della Contea di Lawrence, Tennessee
 St. Joseph – città della Contea di St. Croix, Wisconsin
 Trinidad e Tobago
 Saint Joseph – città di Trinidad

Sport 
 St Joseph's Football Club – squadra di calcio di Gibilterra